«До свидания, дети» () — автобиографическая драма Луи Маля, снятая в 1987 году. Рассказывает о детях, живших во французском католическом интернате во время Второй мировой войны.

Сюжет 
Фильм основан на воспоминаниях Луи Маля, которому шёл двенадцатый год, и он учился в католическом колледже. Зимой начала 1944 года он стал свидетелем рейда гестапо, в результате которого трое еврейских учеников и один учитель были отправлены в Освенцим (все они по прибытии были отправлены в газовые камеры), а директор был арестован (он был отправлен в Маутхаузен, где умер в 1945 году вскоре после освобождения лагеря американской армией).

Место в творчестве Маля 
После травли Луи Маля за фильм «Лакомб Люсьен», снятый в 1973 году, после десяти лет работы за границей режиссёр вернулся на родину триумфатором — и символом его реабилитации в глазах общественного мнения стали 7 премий «Сезар».

«До свидания, дети» можно рассматривать как авторское послесловие к «Лакомбу Люсьену», более личный комментарий, непосредственное свидетельство юного очевидца той сложной эпохи, но ещё и как горестные заметы сердца, которое продолжает испытывать неизбывную боль о ранних утратах и тягостном опыте детских лет. Постановщик печален и сдержан в этой картине, не давая вырваться наружу отчаянию, что всё равно ничего невозможно изменить в своём прошлом и заново переиграть судьбу.

В ролях 
 Гаспар Манесс — Жюльен
 Рафаэль Фейто — Жан Бонне
 Франсин Рассе — мать Жюльена
 Станислас Каррэ де Мальбер — Франсуа
 Филипп Морье-Жену — отец Жан
 Франсуа Берлеан — отец Мишель
 Франсуа Негре — Жозеф
 Петер Фиц — Мюллер
 Ирен Жакоб — мадемуазель Давенье (кинодебют)

Награды 

Картина завоевала пять премий Венецианского кинофестиваля (1987), семь премий «Сезар» (1988), три премии «Давид ди Донателло» (1988) и множество других наград.

Ссылки 
 Сергей Кудрявцев. Драма военных времён  — рецензия (1989)

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы ФРГ
Исторические фильмы Франции
Исторические фильмы ФРГ 
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы — лауреаты премии «Золотой лев»
Фильмы — лауреаты премии «Сезар»
Холокост во Франции
Фильмы о Холокосте
Фильмы на французском языке
Обладатели приза Луи Деллюка
Фильмы Франции 1987 года